Le Peuple de l'Herbe é um grupo de música eletrônica francês formado em 1997, originalmente de Lyon.

Membros

Membros atuais
 Dj Pee : scratch, samples, programação
 Psychostick : bateria, programação
 N'Zeng : trompete, claviers, bugle, programação
 JC 001 : vocal, beatbox
 Sir Jean : vocal
 Spagg : sampler, contrabaixo
 Kreez "Dark Fader" (Chris Rochon) : ingénieur du son

Regularmente convidados
 Lud (Ludwig Blanchon) : trompete
 Dr Seb (Sebastien Martinan) : saxofone baritono, saxofone tenor
 Laurent Fouqueray : trombone

Convidados
 Francesco : trombone só em um álbum
 Jon Faya : guitarra
 Varoujan Fau :  guitarra
 Marilou (C. Di Vita) : vocal somente na faixa "The Fall"

Ex-integrantes
 Dj Stani : programção só em três álbuns

Discografia

Álbums de estúdio

Triple Zero
 Radio
 P.H. Theme (feat. Sir Jean)
 Romantic
 Luv'Bit
 Elektro M.J.
 Herbman Skank (feat. DJ Duke)
 Armaggedon
 Reggaematic
 Groovambar
 Sexual Attraction
 Raggamatic (Dj Psychostick remix)

Triple Zero Plus
 Radio
 P.H. Theme (feat. Sir Jean)
 Romantic
 Luv'Bit
 Elektro M.J.
 Herbman Skank (feat. DJ Duke)
 Armaggedon
 Reggaematic
 Groovambar
 Sexual Attraction
 P.H. Theme Dub Party Mix (remashed by Rich & His Mighty Supernaturals)
 Groovambar Space 1999 Mix (remixed by Cox6)
 Raggamatik (Psychostick version)

P.H. Test/Two
 Intro
 Délice
 No Escape (feat. UK Apache)
 Escape Dub
 Blunted
 Inspiration
 20 Years Gone (feat. JC 001)
 Les Rues de St Paul
 Lion Youth
 Mr Nice (feat. JC 001)
 Parkside Souvenirs
 Transmissions
 Maison en Dur
 Interlude
 1 Rythme 2 Chiens

Cube
 Main Title Theme From "Le Cube"
 Mission (feat. JC 001)
 Adventure
 Kin Sapalot
 Keep Rockin'
 Kesskonf'
 El Paso (feat. Puppetmastaz)
 Boxin' da Beat (feat. JC 001)
 La Musique Électronique
 Mono K7
 Déjà à l'École
 Honesty (feat. JC 001)
 Down by Law
 CAD ?
 Gumzilla
 St Cloud

Radio Blood Money
 Yep !
 History Goes
 Judge Not (feat. Sir Jean)
 Traces
 The Fall (feat. C. Di Vita)
 Quai n°8
 Plastic People
 Dopebeats
 Viva la Revolucion
 Riddim Collision
 Free Degree
 Yep (Afini)

Tilt
 Heart and soul
 Brick by Brick
 L'esprit d'une epoque
 Look up !
 Pretty bad drug
 Matchbox
 Supabreakin'
 Swamp
 Get stronger
 Green card
 Nightmare
 Back against the wall
 Catch up

Ao vivo
 Sold Out (2004) CD - PIAS/Supadope Records (5 titres enregistrés pendant la tournée PH Test + 2 inédits + 2 remixes + 2 videos)
 Live (2008) CD (tournée Radio Blood Money) + DVD (Live 8 de abril de 2008 à La Vapeur, Dijon + Documentaire) - PIAS/Supadope Records
 Tilt Live (2010) CD Discograph, sortie le 4 de outubro de 2010

Maxis/Singles
 THC T'aime (1999) Maxi Vinyl 12" - Supadope Records
 Reggaematic (1999) Maxi Vinyl 12" - Supadope Records
 Reggaematic Remixes (2001) Maxi Vinyl 12" - PIAS/Supadope Records
 Ph Theme Remixes (2002) Maxi Vinyl 12"/Maxi CD - PIAS/Supadope Records
 The Phunky Phresh Phlava (2001) Maxi Vinyl 12" - PIAS/Supadope Records
 No Escape feat. UK Apache (2004) Maxi Vinyl 12"/Maxi CD - PIAS/Supadope Records
 Mr Nice feat. JC 001 (2004) Maxi Vinyl 12"/Maxi CD - PIAS/Supadope Records (d'après l'histoire de Howard Marx)
 El Paso feat. Puppetmastaz (2004) Maxi Vinyl 12"/Maxi CD - PIAS/Supadope Records
 Mission / Adventure (2005) Maxi Vinyl 12"/Maxi CD (en fait 2 singles rassemblés sur le même disque)- PIAS/Supadope Records
 Plastic People (2007) Vinyl 7" - PIAS/Supadope Records
 Judge Not (2008) Vinyl 7" - PIAS/Supadope Records
 Monde de Merde (2008) featuring Svinkels Vinyl 12" - PIAS/Supadope Records
 Look up! (2009) Vinyl 7" - Boneplak/Discograph

Bandas da França